Брюханов — русская фамилия. Женская форма — .

Известные носители 
 Брюханов, Алексей Иванович (1923—1943) — Герой Советского Союза.
 Брюханов, Анастасий Степанович (1928—1993) — Герой Социалистического Труда.
 Брюханов, Андрей Валерьевич (род. 1972) — российский футболист.
 Брюханов, Антон Никитович (1907—1977) — полный кавалер ордена Славы.
 Брюханов, Валерий Михайлович (1945—2020) — ректор Алтайского государственного медицинского университета.
 
 
 
 Брюханов, Сергей Владимирович (род. 1959) — российский художник-абстракционист.
 Брюханов, Степан Степанович (1916—1945) — Герой Советского Союза.

 Брюханова, Анастасия Андреевна (род. 1993) — российский политик и общественный деятель.